Bombaim ist ein alternativer Name von 
 Mumbai in Indien

sowie der Name des Ortes 
 Bombaim (São Tomé) in São Tomé und Príncipe